Војислав „Војо” Кривокапић је  југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|3
|4
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|2
|0
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|3
|4
|6
|17
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1982. || Венеријанска раја (ТВ кратки филм) || Црногорац
|-
| 1985. || Приче из бечке шуме (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || -{Da Capo}- || /
|-
| 1988. || Срце и њена деца || Црногорац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Иза зида (ТВ филм) || Љубиша
|-
| 1993. || Виљушка се држи у лијеву руку (ТВ филм) || /
|-
| 1999. || У име оца и сина || Тадија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2005. || Балканска браћа || Црногорац (као Војо Кривокапић)
|-
| 2005 2006. || М(ј)ешовити брак (ТВ серија) || Драгутин
|-
| 2008. || -{Die rote Zora}- || Арбеитер (као Војо Кривокапић)
|-
| 2008. || Десант на Прчево || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2011. || Локални вампир || /
|-
| 2012. || Ас Пик - Лоша судбина || /
|-
| 2015. || Горчило - Јеси ли то дошао да ме видиш || Сељак Спасо
|-
| 2012 2015. || Будва на пјену од мора (ТВ серија) || Инспектор Мирко
|-
| 2016. || Горчило || Сељак Спасо
|-
| 2017. || Бисер Бојане || Рако
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци